Bernhard Luginbühl (1929-2011), sculpteur suisse
 Werner Luginbühl (1958-), homme politique suisse